

Ждяр — село в Попрадському окрузі Пряшівського краю.

Ждяр — село (община) в окрузі Бланско.
 Ждяр — село (община) в окрузі Їндржихув Градець.
 Ждяр — село (община) в окрузі Млада Болеслав.
 Ждяр — село (община) в окрузі Пісек.
 Ждяр — село (община) в окрузі Раковник.